Rio Quino kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Quinô, vattendrag, Roraima,

Chile 

 Río Quino, vattendrag, Región de la Araucanía, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar